Милвоки има више значења:
 Милвоки
 Округ Милвоки (Висконсин)
 Милвоки (река)